Barbière steht für:

 Barbière-Insel, Antarktika
 Dolmen de la Barbière, Megalith in Frankreich

Siehe auch:
 Barbier (Begriffsklärung)